Ву́лиця Анато́лія Солов'я́ненка (також вулиця Солов'яненка) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Анатолія Солов'яненка — вулиця в місті Білій Церкві Київської області.
 Вулиця Солов'яненка — вулиця в місті Донецьку.
 Вулиця Солов'яненка — вулиця в місті Каховці Херсонської області.
 Вулиця Анатолія Солов'яненка — вулиця в місті Києві.
 Вулиця Анатолія Солов'яненка — вулиця в смт Козині Київської області.
 Вулиця Анатолія Солов'яненка — вулиця в місті Костополі Рівненської області.
 Вулиця Анатолія Солов'яненка — вулиця в місті Краматорську Донецької області.
 Вулиця Анатолія Солов'яненка — вулиця в місті Лимані Донецької області.
 Вулиця Солов'яненка — вулиця в місті Покровську Донецької області.
 Вулиця Анатолія Солов'яненка — вулиця в місті Світловодську Кіровоградської області.
 Вулиця Анатолія Солов'яненка — вулиця в місті Слов'янську Донецької області.

Вулиці, названі на честь людей